Brennendes Land – film del 1921 diretto da Heinz Herald
Brennendes Land – cortometraggio del 1921 diretto da Hans-Otto Löwenstein